Альтенау:

 Альтенау — город в Германии.
 Альтенау (приток Окера) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.
 Альтенау (приток Альме) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.